Talha-dente é o nome comum dado a diversos táxones vegetais.

 Piptatherum miliaceum subsp. miliaceum
 Piptatherum miliaceum subsp. thomasii